Dakota Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dakota Junction (Minnesota)
 Dakota Junction (Nebraska)